Драп ():

 Драп ( — сукно) — тяжёлая, плотная шерстяная ткань.
 Драп — одно из названий дрофы.

Топоним 
Драп — коммуна в департаменте Приморские Альпы (Франция).